Бургер — багатозначний термін.

 Бургер — різновид сендвіча, гамбургер.
 Афганський бургер - різновид вуличної їжі в Пакистані.

Прізвище 
Бургер ()

Відомі носії:

 Адольф Бургер (; 1897—1951) — чехословацький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Генріх Бургер (1881—1942) — німецький фігурист.
 Їржі Бургер (; 1977) — чеський хокеїст, нападник.
 Йоганн Бургер (1773—1842) — німецький агроном; професор сільського господарства в клагенфуртському ліцеї.
 Йорг Бургер (. 1965) — німецький музикант.
 Ніна Бургер (;  1987) — австрійська футболістка, форвард клубу «Санд» і національної збірної Австрії.
 Фрітці Бургер (; 1910—1999) — австрійська фігуристка.
 Шалк Бургер (. 1983) — південноафриканський регбіст.

Компанія 
 Burger King — американська компанія, власниця мережі ресторанів швидкого харчування.

Див. також 
 Бюргер (прізвище)